Ричард Бёртон (; также ):
 Бёртон, Ричард (актёр) (1925—1984) — британский актёр, работавший в Голливуде, семикратный номинант на премию «Оскар».
  — профессор университета Вестминстера, бывший главный редактор онлайн-версий британских газет The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph.
  (род. 1976) — британский профессиональный крикетист.
  — британский автор комиксов и редактор комикс-изданий.
  — американский рэпер, телевизионный актёр, член городского совета Балтимора.
  (1923—1993) — британский герой Второй мировой войны, кавалер Креста Виктории.
 Бёртон, Ричард Фрэнсис (1821—1890) — британский путешественник, писатель, поэт, переводчик, этнограф, лингвист, гипнотизёр, фехтовальщик и дипломат.
 См. также 
 Бартон
 Бартон, Дерек Харолд Ричард
 Берто́н
 Бёртон